DSF est un sigle, qui peut faire référence à :

 Deutsches Sportfernsehen, l'ancien nom d'une chaîne de télévision allemande (aujourd'hui dénommée Sport1) ;
 Domaines skiables de France, la chambre syndicale des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables en France ;
 Direction des services fiscaux, une direction du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
 Département de la santé des forêts, un service du ministère de l'agriculture et de l'alimentation chargé de la surveillance sanitaire des forêts françaises de métropole.